Fandango, dança típica da península Ibérica
 Fandango nordestino, dança típica do Brasil
 Fandango!, álbum da banda ZZ Top
 Fandangos, salgadinhos industriais vendidos em sacos plásticos
 Fandango, wrestler profissional
 Fandango (empresa)

Desambiguação